Nedong (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Lhokha (Shannan) in de Tibetaanse Autonome Regio
Nedong (plaats), de hoofdplaats van de prefectuur Lhokha in Tibet